Vetschau/Spreewald, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Vetschau (Aken), een stadsdeel van de gemeente Aken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen